P104 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 104, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament